Смоленский собор может означать:
 Собор Смоленских святых — собор святых Русской православной церкви Смоленской епархии.
 Смоленский собор (Белгород) — православный собор в Белгороде.
 Смоленский собор (Козьмодемьянск) — православный храм Йошкар-Олинской епархии РПЦ.
 Смоленский собор (Лозовая) — православный храм в Харьковской области.
 Смоленский собор Новодевичьего монастыря — православный храм в Москве.
 Троицкая церковь (Уфа) — разрушенный православный собор во имя Смоленской иконы Божией матери в Уфе.

 Успенский собор (Смоленск) — кафедральный собор Смоленской епархии Русской Православной Церкви.
 Борисоглебский собор (Смоленск) — разрушенный собор одноимённого бывшего монастыря.
 Смоленский собор (Осташков) — в Осташкове Тверской области. 
 Вознесенский собор (Смоленск) — православный собор одноимённого монастыря.
 Преображенский собор (Смоленск) — православный собор Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь.
 Троицкий собор (Смоленск) — православный собор одноимённого монастыря.

См. также :
 Некрополь Смоленского собора (Москва)
 Смоленский храм